Edward – variante del nome proprio di persona Edoardo
 Edward – ballata tradizionale in lingua inglese
 Edward – cultivar di mango
 Edward the Blue Engine – personaggio di The Railway Series
 Edward – personaggio della saga di Twilight
 Edward – personaggio del manga e anime Cowboy Bebop
 Edward – romanzo storico scritto da Ivan Fowler

Pagine correlate 
Edwards
Edouard
Edoardo (disambigua)
Eduardo